Cruz Blanca kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cruz Blanca, Oaxaca, ort, Cuilápam de Guerrero, 
 Cruz Blanca, Mexico City, stadsdel, Cuajimalpa de Morelos, 
 Cruz Blanca, Sinaloa, ort, Salvador Alvarado, 
 Cruz Blanca, San Luis Potosí, ort, Huehuetlán, 
 Cruz Blanca, Puebla, ort, Zautla, 
 Cruz Blanca, Xico, ort, 
 Cruz Blanca, Yecuatla, ort, 
 Cruz Blanca, Chocamán, ort, 
 Cruz Blanca, Otzoloapan, ort, 
 Cruz Blanca, Hidalgo, ort, Huasca de Ocampo, 
 Cruz Blanca, Tonayán, ort, 
 Cruz Blanca, Tenango del Valle, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar